El término secreto referirse a:

Cine 
 El secreto, coproducción francoitaliana de Robert Enrico basada en la novela de Francis Rick.
 El secreto, película de Virginie Wagon.
 El secreto, cortometraje español de Juan Luis Madrigal.
 El secreto (2003), película de Gabriele Salvatores.
 El secreto, documental estadounidense de autoayuda, de Rhonda Byrne.
 Un secreto, película de Claude Miller, basada en el libro homónimo de Philippe Grimbert.

Televisión 
 El secreto, telenovela hispanomexicana.
 El secreto, minitelenovela dramática colombiana.
 El secreto, programa español de televisión emitido en la cadena Antena 3.

Música 
 Secreto (2019, canción del cantante puertorriqueño Anuel AA.
 Secreto (órgano), parte de un órgano.

Literatura 
 El secreto, libro de autoayuda de Rhonda Byrne..
 El secreto, cuento de ciencia ficción de Arthur C. Clarke.
 El secreto, novela de Jun'ichiro Tanizaki.
 El secreto, obra de teatro de Henri Bernstein.
 El secreto , novela de Donna Tartt.
 Un secreto (2004), novela autobiográfica del escritor y psicoanalista parisino Philippe Grimbert (1948–).

Otros usos 
 Secreto es la práctica de compartir información entre un grupo de personas
 Secreto, un tipo de armadura para la cabeza.
 Secreto, un tipo de oración durante la misa.